Яру́ллин Мирсаи́д Загиду́ллович (; 12 июля 1938 — 6 апреля 2009) — композитор, педагог. Заслуженный деятель искусств ТАССР. Заслуженный деятель искусств Каракалпакской АССР. Заслуженный деятель искусств РСФСР. Народный артист Республики Татарстан. Лауреат премии комсомола Татарии имени Мусы Джалиля.

Биография 

Мирсаид Загидуллович Яруллин родился 12 июля 1938 года в деревне Малая Сунь Мамадышского района Татарской АССР в семье известного музыканта Загидуллы Яруллина.
Брат М. Яруллина также известный татарский композитор Ф. Яруллин.

В 1963 году окончил Казанскую государственную консерваторию (класс композиции А. С. Лемана).

В 1967 году — аспирантуру Казанской государственной консерватории.

С 1967—2009 гг. работал на кафедрах теории музыки и композиции. Вел полифонию, аранжировку.

С 1977—1989 гг. возглавлял Союз композиторов Татарстана.

С 1989 года он избирался председателем регионального объединения Союзов композиторов республик Поволжья и Урала.

В 1999—2009 гг. декан факультета татарского музыкального искусства Казанской государственной консерватории им. Н. Жиганова.

Творчество 
Первым наставником и учителем Мирсаида Яруллина, был его отец, известный музыкант Загидулла Яруллин.

Ещё в годы учёбы в Казанской консерватории композитор создал яркий, новаторский по стилю «Концерт для скрипки с оркестром» (1962 г.), который впоследствии исполнялся на концертных площадках страны и мира. М. Яруллин автор первой татарской оратории «Кеше» («Человек»), на слова известного татарского поэта и драматурга Рената Хариса.

М. Яруллин также известен и как композитор-песенник.

Более сорока лет Мирсаид Загидуллович посвятил Казанской консерватории, преподавал полифонию и аранжировку. С 1995 года до последних дней своей жизни являлся деканом факультета татарского музыкального искусства.

Мирсаид Яруллин умер 6 апреля 2009 года в Казани.

Основные сочинения 
Концерт для скрипки с оркестром

Детская сюита для симфонического оркестра

Вокально-симфоническая поэма «Сандугач һәм чишмә» («Соловей и родник») для солиста, чтеца, хора и оркестра

Оратория «Кеше» («Человек»)

Камерно-инструментальный произведения

Более 60 песен, среди наиболее популярных:
 «Серле чәчәк» (сл. И. Юзеева)
 «Татарстаным минем» (сл. Р. Хариса).
 «Син керәсең йөрәгемә» (сл. А. Ерикея)
 «Яшьлек» (сл. К. Латыпа)
 «Казан утлары» (сл. А. Адылова)
 
Обработки татарских народных песен.

Звания и награды 
 Заслуженный деятель искусств ТАССР
 Заслуженный деятель искусств Каракалпакской АССР
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (1985)
 Народный артист Республики Татарстан
 Лауреат премии Республики Татарстан имени М. Джалиля

Примечания

Ссылки 
 Казанская государственная консерватория. Яруллин Мирсаид Загидуллович (1938—2009)
 Общественно-политическая газета Республика Татарстан. Яруллин Мирсаид Загидуллович
 Яруллин М. З. // Музыкальная энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия, Советский композитор. Под ред. Ю. В. Келдыша. 1973—1982

Источники 
 Татарский энциклопедический словарь. — Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 1999 — С. 687.

Композиторы России
Композиторы Татарстана
Выпускники Казанской консерватории
Преподаватели Казанской консерватории